Steves ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Steves (* 1969), deutscher Reality-TV-Teilnehmer
 Kurt Steves (1930–2011), deutscher Wirtschaftsjournalist und Verbandsfunktionär
 Rick Steves (* 1955), US-amerikanischer Autor und Unternehmer

Siehe auch:
 Steeves